Генри Авагян (; ) — армянский футболист, который играет на позиции вратаря за клуб «Пюник». Выступал за сборную Армении.

Клубная карьера

Международная карьера 

Итого: сыграно матчей: 1 / сухих:0 / пропущено голов: 2; победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0.

Примечания 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Мика-2»
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Урарту-2»
Игроки ФК «Алашкерт»
Игроки ФК «Алашкерт-2»
Игроки ФК «Ван» Чаренцаван
Игроки ФК «Нораванк»
Игроки ФК «Нораванк»
Игроки ФК «Пюник»